Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu je osvojila NK Mladost Ivanovci Gorjanski. Pored nje, u 2. ŽNL Osječko-baranjsku NS Đakovo se kvalificirao i drugoplasirani NK Dinamo Tomašanci.

Tablica

Bilješke 
NK Mladost Mandićevac kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 RSSSF.com
 Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije - Liga NS Đakovo

2009-10
osječko-baranjska-3-đakovo